Подгорненское сельское поселение:

 Подгорненское сельское поселение (Краснодарский край) 
 Подгорненское сельское поселение — входит в Ремонтненский район, Ростовская область
 Подгорненское сельское поселение — входит в Романовский район Саратовской области
 Подгорненское сельское поселение — входит в Бугульминский район, Татарстан
 Подгорненское сельское поселение — входит в Надтеречный район, Чечня